Ippona – città dell'Algeria 
 Ippona Zarito – città della Tunisia 
 San Gregorio d'Ippona – comune italiano
 Hippone – nobile greca

Pagine correlate

Agostino d'Ippona (disambigua)
Diocesi di Ippona
Ippon